Baruch Halpern – archeologo e accademico statunitense
 Bernard Halpern – medico ucraino
 Jeff Halpern – ex hockeista su ghiaccio statunitense